Rowland ist Familienname folgender Personen

 Albert Rowland (1885–1918), neuseeländischer Geher
 Alfred Rowland (1844–1898), US-amerikanischer Politiker
 Austen Rowland (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 Benjamin Rowland (1904–1972), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Bianca Rowland (* 1990), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Bruce Rowland (Schlagzeuger) († 2015), britischer Schlagzeuger

 Charles Hedding Rowland (1860–1921), US-amerikanischer Politiker
 Craig Rowland (* 1971), australischer Squashspieler
 Daniel Rowland († 1790), walisischer Pastor
 Dennis Rowland (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler und Jazzsänger
 Earl Jerrod Rowland (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Frank Sherwood Rowland (1927–2012), US-amerikanischer Chemiker
 Henry Augustus Rowland (1848–1901), US-amerikanischer Physiker
 Henry Rowland (Schauspieler) (1913–1984), US-amerikanischer Schauspieler
 J. Roy Rowland (1926–2022), US-amerikanischer Politiker
 Joan Rowland (* 1930), kanadische Pianistin
 John G. Rowland (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Katelyn Rowland (* 1994), US-amerikanische Fußballspielerin
 Kelly Rowland (* 1981), US-amerikanische Sängerin
 Kevin Rowland (* 1953), englischer Rockmusiker
 Laura Joh Rowland (* 1954), US-amerikanische Autorin
 Lee Rowland (* 1953), britischer American-Football-Trainer
 Mark Rowland (* 1963), britischer Langstrecken- und Hindernisläufer
 Michael Rowland (1929–2012), Bischof von Dundee
 Nick Rowland (* um 1990), britischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Oliver Rowland (* 1992), britischer Autorennfahrer
 Rodney Rowland (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Roy Rowland (1902–1995), US-amerikanischer Filmregisseur
 Tiny Rowland (1917–1998), britischer Geschäftsmann
 Tracey Rowland (* 1963), australische Theologin

Orte im Vereinigten Königreich:
 Rowland (Derbyshire), England

in den Vereinigten Staaten:
 Rowland (Georgia)
 Rowland (Kalifornien)
 Rowland (Kentucky)
 Rowland (Minnesota)
 Rowland (Nevada)
 Rowland (North Carolina)
 Rowland (Pennsylvania)
 Rowland (Tennessee)
 Rowland Heights (Kalifornien)
 Rowland Mills (New Jersey)
 Rowland Spring (Georgia)

Sonstiges:
 Rowland (Mondkrater), ein Mondkrater
 (10557) Rowland, Asteroid des Hauptgürtels
 Rowland-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Rowland, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Rowlands
 Roland
 Rohland